Wellman kan syfta på:

 Wellman, Iowa
 Wellman, Texas